Il doppio  dell'Sarasota Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Víctor Estrella e Santiago González hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Harsh Mankad e Kaes Van't Hof.

Teste di serie

 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (semifinali)
 Víctor Estrella /  Santiago González (campioni)

 Harsh Mankad /  Kaes Van't Hof (finale) 
 Lester Cook /  Michael Yani (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Sarasota Open 2009